Glow (engl. „Glühen“) steht für:
 Glow (Band), deutsche Rockband
 eine gemeinsame Standortförderung verschiedener Gemeinden des Glatttals im Bezirk Bülach und im Bezirk Dielsdorf unter dem Namen glow. das Glattal, siehe Glatttal
 ein Album der britischen Punkband Raven (Band)
 ein Album der britischen Rockband Reef
 ein Album des amerikanischen Funk-Musikers Rick James
 The Glow – Der Schein trügt, US-amerikanischer Thriller von Craig R. Baxley (2002)
 ein Lied der Band Madcon

Glow ist der Familienname folgender Personen:
 Bernie Glow (1926–1982), US-amerikanischer Jazztrompeter

GLOW steht für:
 GLOW, US-amerikanische Netflix-Serie (2017–2019), angelehnt an der Geschichte der Wrestlingpromotion G.L.O.W. (Gorgeous Ladies of Wrestling)

G.L.O.W. steht für:
 G.L.O.W., Single (2008) von The Smashing Pumpkins
 Gorgeous Ladies of Wrestling, US-amerikanische professionelle Frauen-Wrestlingpromotion

Siehe auch:
 Clow

Abkürzung